William Temple, homme politique britannique du . Il fut l'employeur de Jonathan Swift.
 William Temple (1881-1944), archevêque de York (1929-1942) puis de Cantorbéry (1942-1944).
 William F. Temple, écrivain de science-fiction britannique (1914-1989)
 William Temple, commerçant américain et gouverneur du Delaware.